Van Rompuy ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Van Rompuy (* 1949), belgischer Politiker 
 Herman Van Rompuy (* 1947), belgischer Politiker und ehemaliger Präsident des Europäischen Rates
 Martine Van Rompuy, belgische Politikerin
 Peter Van Rompuy (* 1980), belgischer Politiker
 Tine Van Rompuy (* 1955), belgische Politikerin 
 Vic Van Rompuy, belgischer Wirtschaftswissenschaftler
 Wim Van Rompuy (* 1942), belgischer Maler